Qalacıq – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qalacıq – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Qalacıq – centro abitato del distretto di Qusar, in Azerbaigian